Uzi steht für:
 Uzi, israelische Maschinenpistole
 Uzi (deutscher Rapper) (* 1985), deutsch-polnischer Rapper
 Uzi (türkischer Rapper) (* 1998), türkischer Rapper
 Uzi Island, tansanische Insel
 Uzi (Sansibar), Ort auf Uzi Island

Ūzī steht für:
 Ūzī (Kaleybar), Ort im Central District, Kaleybar County, Ost-Aserbaidschan, Iran
 Ūzī (Varzaqan), Ort im Central District, Varzaqan County, Ost-Aserbaidschan, Iran

UZI steht für:
 Unione Zoologica Italiana, italienische wissenschaftliche Gesellschaft

Abkürzung